Raft steht für:

 ein Schlauchboot, siehe Rafting
 Raft (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2018
 George Raft (1901–1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Lipid Raft, ein Konzept aus der Zellbiologie

RAFT steht als Abkürzung für:
 Radar Fence Transponder, ein Amateurfunksatellit, siehe RAFT (Satellit)
 Reversible addition-fragmentation chain transfer, siehe RAFT-Polymerisation

Siehe auch:

Abkürzung